GHU est un sigle qui peut signifier :
 Groupement hospitalier universitaire.

GHU est un code qui peut signifier : 
 .

Code IATA des aéroports